Ро́берт Ду́глас () — шотландське ім'я. 

Роберт Дуглас (1594–1674) — міністр Шотландської церкви.
Роберт Дуглас (1611–1662) — шведський фельдмаршал
Роберт Дуглас (?—1716) — шотландський прелат.
Роберт Дуглас (1694–1770) — шотландський генеалог.
Роберт Дуглас (1703-1745) — голландський фельдмаршал.
Роберт Дуглас (1909–1999) — британський актор.